Бирнба́ум, Бирнбойм () — немецкий топоним и еврейская фамилия. Слово означает «грушевое дерево».
 Населённые пункты
 Бирнбаум (Międzychód; Birnbaum/Warthe) — немецкое название польского города Мендзыхуда.
 Бирнбаум — немецкое название до 1945 г. деревни Грушки в Моравии (район Бржецлав)
 Бирнбаум — отдельное поселение города Гуммерсбах, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

 Фамилия
 Бирнбаум, Астрид — датская кёрлингистка, чемпионка мира.
 Бирнбаум, Даниэль (род. 1963) — арт-критик, куратор, искусствовед, ректор.
 Бирнбаум, Джейкоб (Яков) (1926—2014) — американский правозащитник.
 Бирнбаум, Ежи (известен как Помяновский; 1921—2016) — польский писатель, театральный критик и переводчик. Основатель и редактор журнала «Новая Польша».
 Бирнбаум, Здзислав (1878—1921) — польский скрипач и дирижёр.
 Бирнбаум, Карл (1878—1950) — немецкий и американский психиатр и невролог.
 Бирнбаум, Марк
 
 Бирнбаум, Норман (1929—2019) — американский социолог.
 Бирнбаум, Роджер (род. 1950) — американский кинопродюсер, владелец кинокомпании Spyglass Entertainment.
 Бирнбаум, Стив (род. 1991) — американский футболист, защитник клуба «Ди Си Юнайтед» и сборной США по футболу.
 Бирнбаум, Хенрик (Henrik Birnbaum; 1925—2002)
 Бирнбаум, Элисабета (род. 1909) — румынская революционерка еврейского происхождения, участница румынского коммунистического движения.
 Бирнбаум, Эрнст Карлович (1894—1965) — советский воздухоплаватель, полковник.

Биренбаум 
 Биренбаум, Гита Васильевна (1903—1952) — советский психолог.

Биренбойм 
 Бирнбойм, Натан (род. 1950) — израильский шахматист, международный мастер (1978).
 Эфи Биренбойм
 Биренбойм, Яков Абрамович (1908—1943) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза, гвардии подполковник.

Примечания